Лехер (нем. Lecher) — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (род 1962) — швейцарская писательница.
  (1893—1947) — немецкий химик.
 Лехер, Отто (1861—1939) — австрийский юрист и политический деятель.
  (1856—1926) — австрийский физик.